KSF steht als Abkürzung für:

 Karl Schlecht Familienstiftung, siehe Putzmeister#Unternehmensstruktur
 Karl-Steinbuch-Forschungsprogramm, Forschungsförderungsprogramm der MFG Stiftung Baden-Württemberg
 Karlsruher Schachfreunde
 Flughafen Kassel-Calden (Kassel Airport), Verkehrslandeplatz nach dem IATA-Code
 Knicksenkfuß, medizinische Abkürzung
 Kopernikusschule Freigericht, kooperative Gesamtschule
 Kosovo Security Force, Sicherheitskräfte des Kosovo
 KSF Kopenhagen, dänischer Eishockeyclub

KSF